Gemfish (engl. Edelstein-Fisch) bezeichnet einige Fischarten aus der Gattung Schlangenmakrelen (Gempylidae):

 Black Gemfish, Nesiarchus nasutus, Schwarzer Hechtkopf
 Silver Gemfish, Rexea solandri, Königs-Escolar

Siehe auch:
 Gempylus serpens